A bandeira de Jataí, Goiás é um dos símbolos oficiais do município.

História
A bandeira foi instituída por meio da lei municipal nº 2.558 de 31 de janeiro de 1972.

Jataí
Jataí (Goiás)